Daniel Gustafsson eller liknande namn kan syfta på:

Daniel Gustavsson (född 1971), svensk skådespelare
Daniel Gustafsson (översättare) (född 1972), svensk översättare och författare
Daniel Gustavsson (fotbollsspelare) (född 1990), svensk fotbollsspelare